Minkenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Minkenberg (1955–2016), deutscher Kunsthistoriker und Leiter der Aachener Domschatzkammer
 Hein Minkenberg (1889–1968), deutscher Bildhauer
 Hubert Minkenberg (* 1955), deutscher Musiker und Musikwissenschaftler
 Mechthild Minkenberg (* 1961), deutsche Historikerin und Hochschullehrerin
 Michael Minkenberg (* 1959), deutscher Politikwissenschaftler